Die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 2001 wurde vom 27. September bis zum 5. November 2000 in sieben Gruppen in verschiedenen Ländern ausgetragen. Neben dem EM-Gastgeber Russland konnten in der Qualifikation die weiteren sieben Startplätze gesichert werden. Das Endturnier fand vom 22. bis 28. Februar 2001 in Moskau statt.

Teilnehmende Länder

Spielorte 
 Gruppe A
 Dvorana Mladost, Karlovac, Kroatien
 Gruppe B
 Pavelló del Govern, Andorra la Vella, Andorra
 Gruppe C
 City Sport Hall, Szeged, Ungarn
 City Sport Hall, Hódmezővásárhely, Ungarn
 Gruppe D
  Autoškoda, Mladá Boleslav, Tschechien
 Gruppe E
 Hala MOSiR, Zabrze, Polen
 Gruppe F
 PalaMaggiò, Caserta, Italien
 Gruppe G
 Polideportivo El Quirinal, Avilés, Spanien

Spiele 
Die farblich unterlegten Mannschaften in den Tabellen qualifizierten sich für das Endturnier in Russland.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Weblinks 
 de.archive.uefa.com: Süße Rache für Spanien
 rsssf.com: RSSSF-Ergebnisliste der Qualifikation (englisch)

Futsal-Europameisterschaft
Futsalveranstaltung 2000
Futsal (Russland)